

Населені пункти та їхні частини
 Павлувко — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Павлувко — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Павлувко — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Павлувко — село в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Павлувко — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Павлувко — частина села Павлово-Жонське в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Павлувко — лісова осада в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки